De 2. Bundesliga 1996/97 was het 23ste seizoen van het tweede niveau in het Duits voetbal. De top drie promoveerde naar de Bundesliga.

Eindstand

1 FC Gütersloh kreeg drie strafpunten wegens onregelmatigheden in het licentiedossier.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

1. FC Kaiserslautern

Bijgaand een overzicht van de spelers van 1. FC Kaiserslautern, die in het seizoen 1996/97 onder leiding van trainer-coach Otto Rehhagel de titel opeisten in de 2. Bundesliga en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de hoogste afdeling van het Duitse voetbal, de Bundesliga.

Duits competitievoetbal 1996/97
Seizoen 1996/97